Бенито Ихинио Вильегас (, 11 января 1877, Морон — 27 апреля 1952) — аргентинский шахматист, национальный мастер.

Один из сильнейших шахматистов Аргентины первой трети XX века.

Первый чемпион Аргентинского шахматного клуба в Буэнос-Айресе.

Чемпион Аргентины 1922 г. (часто матч с Л. Молиной считают неофициальным). Вице-чемпион Аргентины 1921 и 1923 гг. (проиграл чемпионские матчи Д. Реке). Серебряный призер чемпионата Аргентины («Главного турнира») 1931 г.

Серебряный призер чемпионата Южной Америки 1921 / 1922 г.

Неоднократный участник международных турниров в Мар-дель-Плате.

В составе сборной Аргентины участник радиоматча со сборной Испании (1946 г.).

Дочь — Мерседес Вильегас (1906—1965), шахматистка, жена Хак. Болбочана.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Б. Вильегаса в базе Chessgames
 Личная карточка Б. Вильегаса на сайте 365Chess

Шахматисты Аргентины
Шахматисты XX века
Родившиеся в Мороне